Râul Pietroasa se poate referi la:

 Râul Pietroasa, Bistra Mărului
 Râul Pietroasa, Bistrița
 Râul Pietroasa, Jiu
 Râul Pietroasa, Jiul de Vest
 Râul Pietroasa, Pârâul Țiganului
 Râul Pietroasa, Sărata
 Râul Pietroasa, Slimnic
 Râul Pietroasa, Someș
 Râul Pietroasa, Topa
 Râul Pietroasa, Văleni

Vezi și 
 Pietroasa (dezambiguizare)

 Râul Piatra (dezambiguizare)

Toponime românești